Districtul Benton sau Districtul civil Benton (conform originalului, Benton Township) se poate referi la unul din următoarele trei sub-diviziuni administrative de ordin trei, toate din statul  al Statelor Unite ale Americii,

Statul South Dakota -- Dakota de Sud 

 Districtul Benton,  comitatul McCook, statul  (conform, BT Twp MC - PA);

 Districtul Benton, comitatul Minnehaha, statul Dakota de Sud, (conform, BT Twp MH - PA);

 Districtul Carroll comitatul Spink, statul Dakota de Sud, (conform, BT Twp SK - PA).

Vezi și 

 Benton (dezambiguizare)
 Comitatul Benton (dezambiguizare)
 Districtul Benton (dezambiguizare)
 Township (Statele Unite ale Americii)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Dakota de Sud